Teste steht für:
 mögliche Pluralform von Test (häufiger: Tests)
 Monsieur Teste, Prosazyklus von Paul Valéry (1926)
 Commandant Teste, Flugzeugmutterschiff der französischen Marine vor und im Zweiten Weltkrieg
 Teste de Turke, Gericht der mittelalterlichen Küche
 La Teste-de-Buch, Stadt im Département Gironde, Frankreich
 Kanton La Teste-de-Buch, Kanton in Frankreich

Teste ist der Familienname folgender Personen: 
 Didier Teste (* 1958), französischer Comic-Autor 
 François Antoine Teste (1775–1862), französischer General
 Nicolas Testé (* Paris), französischer Konzert-, Lied- und Opernsänger 
 Paul Teste (1892–1925), französischer Marineflieger

Siehe auch:
 Teste et Moret (ehemaliges französisches Unternehmen und Automobil-Hersteller)
 Test (Begriffsklärung)
 Tester